Сознание животных, как и человеческое сознание, является состоянием: ощущаемым состоянием — состоянием, в котором есть чувство нахождения в нём. Оно включает в себя качество или состояние самосознания у животного: осознание внешнего объекта или чего-то внутри себя. Это является ключевым вопросом при обсуждении прав животных. У людей сознание определяется через чувствительность (англ. Sentience), осознанность, субъективность, квалиа, способность испытывать или чувствовать, бодрствование, чувство собственного достоинства и систему исполнительного контроля разума. Несмотря на трудности в определении, многие философы полагают, что существует широко распространенное общее понимание о том, что такое сознание.

Тема сознания животных сталкивается с рядом трудностей. Это ставит  в особенно тяжелой форме, потому что животные, лишенные способности использовать человеческий язык, не могут рассказать нам о своем опыте. Кроме того, трудно объективно рассуждать по этому вопросу, потому что отрицание того, что животное имеет сознание, часто подразумевает, что оно не чувствует, его жизнь не имеет ценности, и что причинение ему вреда не является морально неправильным. Например, французского философа XVII века Рене Декарта иногда обвиняли в жестоком обращении с животными, потому что он утверждал, что только люди имеют сознание.

Философы, которые считают субъективное переживание сущностью сознания, обычно считают, что невозможно узнать, существует ли сознание у животных и какова его природа. Американский философ Томас Нагель изложил эту точку зрения во влиятельном эссе под названием «Каково быть летучей мышью?». Он сказал, что организм имеет сознание «тогда и только тогда, когда есть нечто, являющееся ответом на вопрос „каково быть этим организмом?“ — что-то, на что это похоже для этого организма»; и он утверждал, что независимо от того, сколько мы знаем о мозге и поведении животного, мы никогда не сможем действительно погрузиться в разум животного и ощутить его мир так, как оно это делает само. Другие мыслители, такие как учёный-когнитивист Дуглас Хофштадтер, несогласны с этим аргументом, считая его непоследовательным.

Сознание животных активно исследуется уже более ста лет. В 1927 году американский функциональный психолог Харви Карр утверждал, что любая попытка измерить или понять осведомлённость (понимание) у животных зависит от «точного и полного знания его основных условий в человеке». В более недавнем обзоре в 1985 году был сделан вывод о том, что «наилучшим подходом является использование эксперимента (особенно психофизики) и наблюдений для отслеживания зари и онтогенеза самосознания, восприятия, общения, намерения, убеждений и отражения у нормальных человеческих эмбрионов, младенцев и детей». В 2012 году группа неврологов подписала Кембриджскую декларацию о сознании, в которой «недвусмысленно» утверждалось, что «люди не уникальны в том, что обладают неврологическими субстратами, которые генерируют сознание». Животные, не являющиеся человеком, включая всех млекопитающих и птиц, и многие другие существа, включая осьминогов, также обладают этими нервными субстратами.

См. также 

 Интеллект животных
 Права животных
 Осознанность
 Мозг в колбе
 Когнитивная этология
 Сознание
 Эмоции у животных
 Эпифеноменализм
 Разрыв в объяснении
 Экстернализм
 Трудная проблема сознания
 Интернализм
 Психофизиологическая проблема
 Философия сознания
 Веретенообразный нейрон
 Зеркальный тест

Ссылки 

Интеллект животных
Сознание
Права животных